Казачий ерик — топоним в России. Изначально — название ерика.

Водоёмы 
Название различных рек и ручьёв на юге России и на Украине, в том числе:
 Казачий — ерик в Краснодарском крае, рукав Кубани.
 Казачий — ерик в Астраханской области, впадает в реку Кутум, приток Волги.
 Казачий — ерик в Ростовской области, в дельте Дона.
 Казачий Ерик — река в Оренбургской области, приток Самары.

Населённые пункты 
 Казачий Ерик — посёлок в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Казачий Ерик — хутор в Азовском районе Ростовской области.